L'edizione 1955-1956 della Copa del Generalísimo è stata la cinquantaduesima edizione della coppa nazionale spagnola. Vide la vittoria finale del Club Atlético de Bilbao (allora dicitura ufficiale dell'Athletic Club), che si aggiudicò il trofeo per la diciannovesima volta nella sua storia.

Squadre partecipanti
In grassetto è evidenziata la squadra detentrice della manifestazione.

Risultati

Finale

Squadra vincitrice

Note

Bibliografia
Luis Arnáiz. 100 Finales de Copa. Historia del Campeonato de España

Collegamenti esterni

Calcio nel 1956
1956